Косшокы — название населенных пунктов в Казахстане:

 Косшокы — станция в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Косшокы (до 1992 г. — Рыбинское) — село в Бужар-Жырауском районе Карагандинской области, упразднено в 2000-е годы.